Jezioro Kościelne na Pojezierzu Bytowskim
 Jezioro Kościelne na Pojezierzu Suwalskim
 Jezioro Kościelne na Pojezierzu Myśliborskim